IAQ steht für:
 Institut Arbeit und Qualifikation
 International Academy for Quality
 Bahregan Airport (IATA-Code), Flughafen von Bahregan, Buschehr (Provinz), Iran
 Indoor Air Quality, ein Qualitätsindex für die Innenraumluftqualität

Abkürzung